Ivica Kovačević (političar)
Ivica Kovačević (boksač)
Ivo Kovačević (agronom)
Ivan Kovačević (časnik), general bojnik u Habsburškoj Monarhiji
Ivan Kovačević (nogometaš), bivši igrač RNK Split
Ivica Kovačević (novinar)